Untere Au ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte:
 Untere Au (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortslage von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Untere Au (Gemeinde Muhr), Ort bei Muhr (Salzburg), Bezirk Tamsweg (Lungau), Land Salzburg
 Untere Au, Ortslage von Au bei Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Sonstige:
 Untere Au (Naturschutzgebiet) in Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Untere Au (gemeindefreies Gebiet), ein 1982 aufgelöstes Gemeindefreies Gebiet im Landkreis Landshut, Niederbayern